Хионг Лионг Тан или Чэнь Сянлян (пэвэдзи: Tân Hiong-liông, , пиньинь: Chén Xiāngliáng, 20 августа 1938, Бейтензорг — сентябрь 2009, там же) — индонезийский шахматист, международный мастер (1963).

Биография 
Жил в Нидерландах с 1956 г. Изучал страховую математику.

В течение нескольких лет входил в число сильнейших нидерландских шахматистов.

После турнира в Бевервейке (1963 г.) был госпитализирован с приступом шизофрении на почве алкоголизма. После завершения курса лечения в Нидерландах был перевезен родителями в Индонезию и помещен в специализированную клинику в Бандунге. После смерти родителей вернулся в родной город, где жил в собственном доме.

В шахматных соревнованиях после 1963 г. не участвовал. Имел дан по игре го.

Шахматная карьера 
Чемпион Нидерландов 1961 г.

В составе сборной Индонезии участник шахматной олимпиады 1960 г. (завоевал индивидуальную золотую медаль за лучший результат на 4-й доске: 16½ очков из 20, 1—2 места с Л. Мягмарсурэном). Также в составе национальной сборной Нидерландов участвовал в 7-м командном чемпионате мира среди студентов (Ленинград, 1960 г.).

Победитель международного турнира IBM в Амстердаме (1962 г.; 1—2 места с М. Черняком).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Выступления Хионг Лионг Тана на шахматных олимпиадах
 Выступления Хионг Лионг Тана на командных чемпионатах мира среди студентов
 Личная карточка Хионг Лионг Тана на сайте 365Chess (другая, на имя Tan Hong Ghee)

Шахматисты Индонезии
Шахматисты Нидерландов
Шахматисты XX века
Родившиеся в Богоре
Умершие в Богоре